Сан-Эстебан-де-Ногалес ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 32,31 км². Население — 301 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Леона